Новобасма́нный путепро́вод — инфраструктурный объект в Москве, «развязывающий» в двух уровнях Новую Басманную улицу и Алексеевскую соединительную линию.

Расположение 
Сооружение находится над путями перегона Каланчевская—Курский вокзал линии МЦД-2 и будущей линии МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная».

История 
 1964 год — сооружён на месте старого путепровода.
 2000 год — реконструирован.

Характеристики 

 Основной пролёт =	  м
 Общая длина:
 Ширина моста 	 =

Путепровод оборудован перилами.

Примечания

Ссылки 
 Мосты и путепроводы
 Новобасманный путепровод.
 На карте 2GIS.
 Новобасманный путепровод.